

Довга — губа (затока) на сході острова Соловецький
 Довга — присілок, Юргамиський район, Курганська область

Довга — село, громада округу Трнава, Трнавський край.

Довга — гора у Кримських горах
 Довга — гора в масиві Горгани, Українські Карпати
 Довга — річка, притока Білої